Делрой Джордж Линдо (; , Элтэм, Лондон, Англия, Великобритания) — англо-американский актёр и театральный режиссёр. Наиболее известен по ролям в фильмах «Угнать за 60 секунд», «Достать коротышку», «Противостояние», «Чувствуя Миннесоту», «Ромео должен умереть» и «Грабёж».

Биография 
Линдо родился в Лондоне в семье эмигрантов с Ямайки. Его мать была медсестрой, отец не имел постоянного места работы. Будучи подростком, он с матерью переехал в Торонто, Канада. Когда ему было шестнадцать, они переехали в Сан-Франциско.

Линдо дебютировал в кино в 1976 году в британском фильме «Найти девушку». Затем у него была ещё роль в фильме «Новые американские граффити» (1979). После этого на протяжении 10 лет он не снимался в кино и посвятил себя работе в театре. В 1982 году он дебютировал на Бродвее в пьесе Master Harold and the Boys. В 1988 году он номинировался на премию «Тони». В 1990 году Линдо снялся в научно-фантастическом боевике «Кровь героев», а в 1994 году в драме «Круклин».

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Киноактёры США
Киноактёры Великобритании
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско